

Openbaar vervoerlijnen

Metro
 Lijn B (metro van Lyon)
 Lijn B (metro van New York)
 RER B (Parijs)
 Lijn B (metro van Praag)
 Lijn B (metro van Rome)
 Lijn B (metro van Rotterdam)
 Lijn B (metro van Toulouse)
 Lijn B1 (metro van Rome)

Tram
 Tramlijn B (Bordeaux), een tramijn in de agglomeratie van Bordeaux
 Tramlijn B (Reims), een tramlijn in de agglomeratie van Reims
 Tramlijn B (Straatsburg), een tramlijn in de agglomeratie van Straatsburg

Bus
 Buslijn B (Haaglanden)
 Buslijn B (Amsterdam)

Trein
 Spoorlijn Harlingen - Nieuwe Schans, met als bijnaam Staatslijn B
 S-tog B (Kopenhagen)
 S-tog Bx (Kopenhagen)